Ю́жная Евро́па, согласно ряду современных классификаций — историко-политико-культурно-географический регион в Европе, расположенный на юге Европы, включающий в себя государства на берегу Средиземного моря и Пиренейского полуострова (Португалия, Испания, Андорра), Монако, государства, расположенные на Апеннинском полуострове (Италия, Ватикан, Сан-Марино), Грецию, а также островные государства Мальта и Кипр.

Иногда в состав Южной Европы также включают государства Балканского полуострова: Хорватию, Черногорию, Сербию, Албанию, Боснию и Герцеговину, а также европейскую часть Турции. К Южной Европе относится также квазигосударственное образование Мальтийский орден (сегодняшняя территория — всего один особняк в Риме и резиденция на Мальте).

Государства и столицы 
Список государств и их столиц:
 Албания — Тирана
 Андорра — Андорра-ла-Велья
 Босния и Герцеговина — Сараево
 Ватикан — Ватикан
 Греция — Афины
 Испания — Мадрид
 Италия — Рим
 Республика Кипр — Никосия
 Мальта — Валлета
 Португалия — Лиссабон
 Сан-Марино — Сан-Марино
 Северная Македония — Скопье
 Сербия — Белград
 Словения — Любляна
 Хорватия — Загреб
 Черногория — Подгорица
 Монако — Монако
 Франция — Париж (частично в южной Европе)

Географическое положение 
В основе лежит Альпийская (Апеннинский, Балканский полуостров) и Герцинская (Пиренейский полуостров) складчатости. Рельеф стран возвышенный, имеется множество полезных ископаемых: алюминиевые, полиметаллические, медные, ртутные (Испания — один из лидеров по добыче пиритов и ртути), урановые, железные руды, сера, слюда, газ.

Климат 
Южная Европа известна своим жарким климатом, богатой историей и тёплыми водами Средиземного моря.

Страны южной Европы граничат с Францией, Швейцарией, Австрией, Словенией, Венгрией, Румынией, Болгарией. Турция на востоке граничит с Сирией, Азербайджаном, Ираком, Арменией, Ираном, Грузией.

Во всех странах Южной Европы преобладает субтропический средиземноморский климат, поэтому летом преобладают тёплые температуры около +24 °C, а зимой достаточно прохладные, около +8 °C. Осадков выпадает достаточно, около 1000—1500 мм в год.

Природа 

Южная Европа почти целиком находится в зоне жестколиственных вечнозелёных лесов и кустарников, которая сохранилась только на побережье Средиземного моря (шёл ледник, и горы задержали его, а деревья перебрались за горы).

Фауна: европейские косули, рыси, горные козлы, лисы, муфлоны, волки, барсуки, еноты.

Флора: земляничные деревья, каменные дубы, мирты, маслины, виноград, платаны, кипарисы, каштаны, буки, грабы, можжевельники, сосны, пихты, а также ряд других древесно-кустарниковых пород и видов иных растений.

Население 
Высокая плотность населения, от 100 и более человек на км². Преобладающая религия — христианство (католицизм).

Уровень урбанизации стран Южной Европы (данные ООН за 2014 г):
 Греция — 78 %
 Испания — 79 %
 Италия — 69 %
 Мальта — 95 %
 Португалия — 63 %
 Сан-Марино — 94 %

Естественный прирост в этих странах также невысокий:
 Греция — 0,1
 Испания — 0
 Италия — (-0,1)
 Мальта — 0,4
 Португалия — 0,1
 Сан-Марино — 0,4

Из чего можно сделать вывод, что в этих странах также наблюдается «старение нации».

Специализация в МГРТ 
В большинстве стран распространена горнодобывающая промышленность, земледелие, горно-пастбищное животноводство, производство машин и приборов, тканей, кожи, выращивание винограда и цитрусовых. Очень распространён туризм. Испания занимает второе место в мире по туризму (первое место занимает Франция). Основной отраслью специализации, помимо международного туризма, является сельское хозяйство, в частности этот район богат виноградом, оливками, довольно высокие показатели в выращивании зерновых и зернобобовых (Испания — 22,6 млн.т, Италия — 20,8 млн.т), а также овощей и фруктов (Испания — 11,5 млн.т, Италия — 14,5 млн.т.). Несмотря на преобладание сельского хозяйства, здесь также есть промышленные зоны, в частности, города Генуя, Турин и Милан являются главными промышленными городами Италии. Следует отметить, что они располагаются в основном на севере, ближе к странам Западной Европы.

Внутренние воды 
В южной части Европы горный рельеф и субтропический климат с сухим летом создают своеобразные условия для формирования речной сети.

Для рек, как правило, характерны большое падение и невыработанный профиль. На многих из них, особенно на Пиренейском полуострове, в нижнем течении есть пороги, которые образуются при пересечении крутых уступов Месеты.

Водный режим рек отличается резкими колебаниями расхода. Зимой во время дождей они переполняются водой и несут большое количество взвешенного материала.

Летом в период почти полного отсутствия осадков реки мелеют. Разница в расходе воды между летним и зимним периодами может составлять 1:100 и даже 1:200 (например, река Эбро). Небольшие реки юга Италии и Греции в летний период совершенно пересыхают.

Примечания

Ссылки 
 Южная Европа на сайте geographyofrussia.com